Bagongshan bezeichnet:

 Bagongshan, der Stadtbezirk Bagongshan (八公山区) der Stadt Huainan in der chinesischen Provinz Anhui;
 Bagongshan (Großgemeinde), die darin gelegene Großgemeinde Bagongshan (八公山镇);
 Bagongshan (Shou), die Gemeinde Bagongshan (八公山乡) im Kreis Shou in der chinesischen Provinz Anhui.

Siehe auch
 Bagong Shan, Gebirgszug am Huai He in der chinesischen Provinz Anhui.